Золотарёвка — населённые пункты:

Россия

Украина

См. также 
 Золотарёвка — платформа Смоленского направления МЖД